Giampiero Hruby – allenatore di pallacanestro e imprenditore italiano
 Robert Hrubý – calciatore ceco
 Václav Hrubý – ex cestista ceco
 Vincenz Hrubý – scacchista cecoslovacco
 Vlastimil Hrubý – calciatore ceco